Parramore Sports FC (celým názvem: Parramore Sports Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Sheffield v metropolitním hrabství South Yorkshire. Založen byl v roce 1936. V roce 2010 změnil název na Sheffield Parramore, o rok později na Worksop Parramore.

Zanikl v roce 2014 sloučením s Handsworth do nově vytvořeného klubu Handsworth Parramore.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1936 – Parramore Sports FC (Parramore Sports Football Club)
 2010 – Sheffield Parramore FC (Sheffield Parramore Football Club)
 2011 – Worksop Parramore FC (Worksop Parramore Football Club)
 2014 – fúze s Handsworth FC ⇒ Handsworth Parramore FC
 2014 – zánik

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 1. předkolo: 2013/14
 FA Vase
 2. kolo: 2013/14

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1990–1997: Sheffield & Hallamshire County Senior League (Premier Division)
 1997–2000: Sheffield & Hallamshire County Senior League (Division One)
 2000–2001: Sheffield & Hallamshire County Senior League (Premier Division)
 2001–2008: Sheffield & Hallamshire County Senior League (Division One)
 2008–2009: Central Midlands League (Premier Division)
 2009–2011: Central Midlands League (Supreme Division)
 2011–2012: Northern Counties East League (Division One)
 2012–2014: Northern Counties East League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1936
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2014
Sport v Sheffieldu